Тифлет () — город в Марокко, расположен в области Рабат-Сале-Заммур-Заер.

История 
С 1991 года в городе располагается база американского Корпуса мира.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 350 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Известные жители 
 Саид Белькола (1956—2002), футбольный арбитр, судивший финал чемпионата мира по футболу 1998 года.

Примечания 

Города Марокко